Messier 5, un cúmul d'estels globular
 M5, varietat de zircaloy, o aliatge de zirconi